Atira peut désigner :

 Atira, la déesse de la Terre dans la culture amérindienne pawnee ;
  (nommé d'après la déesse), premier astéroïde découvert dont l'orbite est entièrement comprise à l'intérieur de celle de la Terre ;
 les astéroïdes Atira (nommés d'après ), astéroïdes dont l'orbite est entièrement comprise à l'intérieur de celle de la Terre.